39. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 25–28 sierpnia 1966 na torze Nürburgring w niemieckiej miejscowości Nürburg. Były to piąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1927, 1934, 1954 i 1960). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 4. miejsca przez Mariana Kegla w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1966 w kolarstwie
1966 w Niemczech
Kolarstwo w Niemczech
Sport w Nadrenii-Palatynacie